Киев-Пассажирский — главная пассажирская железнодорожная станция Киева. Памятник архитектуры.
 Киевский вокзал — пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Киевская, один из 9 железнодорожных вокзалов Москвы.